Гипербий — ( — «необыкновенно могучий, непобедимый») — мужское имя греческого происхождения. Имя персонажей древнегреческой мифологии и исторического лица:
 Гипербий — строитель.
 Гипербий (сын Египта) — сын Египта.
 Гипербий из Сиракуз — победитель 90-й Олимпиады (см. Олимпиада (хронология)).

Имена греческого происхождения